Список граждан Ульяновской области, удостоенных звания Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 О Героях-ульяновцах на сайте Законодательного Собрания Ульяновской области

Ульяновская